Persones
 Gens Minúcia, gens romana patrícia i plebea.
 Llei Minúcia, llei romana proposada pel tribú de la plebs Marc Minuci Ruf
 Minucia de triumviris mensariis, llei romana proposada pel tribú de la plebs Marc Minuci (216 aC)
Lexema
 Minúcia: detall petit, cosa d'una importància mínima, «discutir minúcies»